Constantin Marinescu se poate referi la:

Constantin Marinescu (istoric)
Constantin Marinescu (politolog)
, fotbalist român